Grieß steht für:

 Grieß, ein Getreideerzeugnis
 Blasengrieß, kleinere Harnstein-Kristalle
 Hautgrieß oder „Grießkörner“, siehe Milien

Grieß oder Griess ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Grieß (auch Griess; 1829–1888), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Gries
 Griss